Асен Йорданов може да се отнася за:
 Асен Йорданов (1896 – 1967), българо-американски инженер
 Асен Йорданов (р. 1964), български журналист
 Асен Йорданов, морски залив в Антарктика
 „Асен Йорданов“, булевард в София, между райони „Слатина“ и „Младост“ / „Искър“
 „Асен Йорданов“, улица в София, райони „Триадица“ (кв. Кръстова вада) и „Витоша“